Финал Кубка Англии по футболу 1937 года () стал 62-м финалом Кубка Англии, старейшего футбольного турнира в мире. Матч состоялся 1 мая 1937 год на стадионе «Уэмбли». В нём приняли участие футбольные клубы «Сандерленд» и «Престон Норт Энд». Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу «Сандерленда». Этот матч стал первым финалом Кубка, проводимым в мае — все предыдущие финалы проходили в апреле.

Путь к финалу

Отчёт о матче 

Регламент матча:
 90 минут основного времени.
 30 минут дополнительного времени в случае ничейного результата.
 Переигровка матча в случае ничейного исхода.
 Замены не предусмотрены.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на www.fa-cupfinals.co.uk
 Финал Кубка Англии 1937

1937
Кубок Англии 1937
Кубок Англии 1937
Футбол в Англии в сезоне 1936/1937
Футбол в Европе в 1937 году
События 1 мая
Май 1937 года
Футбольные соревнования в Лондоне
1937 год в Лондоне